— японське прізвище.

Відомі носії:

 Марія Одзава
 Сейдзі Одзава
 Дзісабуро Одзава — віце-адмірал

Японські прізвища